Bolszoj Ik – rzeka w Rosji, dopływ Aju
 Bolszoj Ik – rzeka w Rosji, dopływ Sakmary
 Ik (także Bolszoj Ik) – rzeka w Rosji, dopływ Kamy